Das ABN AMRO World Tennis Tournament 2012 war ein Tennisturnier, welches vom 13. bis zum 19. Februar 2012 in Rotterdam stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in San José die SAP Open sowie in São Paulo die Brasil Open gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zum ABN AMRO World Tennis Tournament, welches zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte, nur zur Kategorie ATP World Tour 250.

Der Titelverteidiger im Einzel, Robin Söderling, konnte aus Verletzungsgründen nicht antreten. Im diesjährigen Finale setzte sich Roger Federer in zwei Sätzen gegen Juan Martín del Potro durch. Dies war nach 2005 sein zweiter Titelgewinn in Rotterdam und der 71. ATP-Titel seiner Karriere. Im Doppel waren Jürgen Melzer und Philipp Petzschner die Titelverteidiger. Petzschner trat jedoch in diesem Jahr mit einem neuen Partner an und schied im Viertelfinale aus. Im Finale siegten Michaël Llodra und Nenad Zimonjić in drei Sätzen über Robert Lindstedt und Horia Tecău, dabei wehrten sie fünf Matchbälle ab. Dies war ihr fünfter gemeinsamer ATP-Titel. Llodra hatte zuvor mit verschiedenen Partnern schon 22 Titel gewonnen, Zimonjić sogar schon 43, darunter 2009 und 2010 in Rotterdam.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 11. bis 12. Februar 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 56 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 56 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 53 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Rotterdam